Оровілл () — топонім

США

Штат Вашингтон 
 Оровілл — місто в окрузі Оканоган

Штат Каліфорнія 
 Оровілл — місто в окрузі Б'ютт
 Муніципальний аеропорт Оровілл — аеропорт неподалік від однойменного міста
 Оровілл — водосховище в однойменному місті на річці Фетер (ліва притока річки Сакраменто)
 ГЕС Оровілл — гребля водосховища Оровілл